Palomine (album), debuutalbum van Bettie Serveert
 Palomine (band), een Belgische band